O Dream 2: Middle Weight Grandprix 2008 1st Round foi um evento de MMA da série DREAM. Foi realizado no dia 29 de abril de 2008 em Saitama, Japão. Foi o início do torneio de pesos médios (Com término no Dream 6) e teve a conclusão da luta entre Gesias Calvancanti contra Shinya Aoki no torneio dos pesos leves (luta No Contest no Dream 1).

Card Oficial

Encadeamento após o DREAM.2

Substituição = **substituído por Melvin Manhoef no DREAM.4

Ligações Externas 

Eventos de artes marciais mistas
2008 no desporto